Osoby o tym nazwisku:
 Jan Siuta – polski rzeźbiarz, malarz i filozof
 Jan Siuta – polski specjalista w zakresie ochrony środowiska
 Renata Nowakowska-Siuta – polska pedagog